Tukaj je spisek vseh osvojenih medalj po državah na Poletnih olimpijskih igrah 1956, ki so potekale v Melbourneu, Avstralija in Stockholmu, Švedska (konjeniška tekmovanja).

Uvrščene so po številu zlatih medaljah. Če se pojavi isto število zlatih medalj, se upošteva število srebrnih in nato bronastih. Če ima več držav enako število vseh treh, se jih uvrsti na isto mesto po abecednem redu. Takšno uvrščanje je v skladu s pravili MOK.

(poudarjena je gostiteljska država, v krepkem je največje število medalj v kategoriji)

Viri 
 International Olympic Committee: Olympic Games: Melbourne / Stockholm 1956, Medal Table, Laussana, 1956

Poletne olimpijske igre 1956